Onsan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Wonsan, provinshuvudstad, Kangwŏn-do,

Sydkorea 

 Onsan-eup, köping i Ulsan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar